Тепліца — річка в Словаччині, притока Міяви.
 Теплиця — річка, права притока Турца.
 Земплінска Тепліца — село в Словаччині, у Требішовському окрузі Кошицького краю.
 Кунова Тепліца — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Списька Теплиця — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.